Jila kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Jila (vattendrag), Kilifi,

Kina 

 Jila (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jila (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar